Bilou peut se référer à
 « bilou », un surnom enfantin affectueux ;
 Bilou, surnom du navigateur à la voile Roland Jourdain ;
 Bilou, ou Byl"ou, un groupe de jeunes juifs russes pionniers dans le mouvement d'installation des Juifs en Terre d'Israël à la fin du  ;
 Bilou, une ancienne publication des éditions Milan destinée à l'éveil des bébés.